Uttenthal steht für:

 Uttenthal (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft in der Marktgemeinde Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Uttenthal (Gemeinde Wallern), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Wallern an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich